Drwały est le nom de :

Toponymie
en Pologne:
 dans la voïvodie de Mazovie
 Drwały, village de la gmina de Bielsk
 Drwały, village de la gmina de Wyszogród 
 Drwały, village du powiat de Pułtusk